Jan Światowiec (1895–1975) – pułkownik Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Virtuti Militari, długoletni oficer 29 Pułku Strzelców Kaniowskich
 Jan Światowiec (1925–2012) – generał dywizji Wojska Polskiego